Abdennour (en ) est un prénom arabe, parfois utilisé comme patronyme, qui veut dire serviteur du lumineux.

Prénom

Patronyme 

 Seigneurie Abdennour de Tanger, famille historiquement puissante du Maroc ; 
 Ali Yahia Abdennour (1921-2021), avocat, homme politique et militant des Droits de l'Homme algérien ;
 Aymen Abdennour (1989-), footballeur international tunisien.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Patronyme arabe
Prénom arabe